Дулат Исабеков (20 декабря 1942, Арысский район, Южно-Казахстанская область, Казахстана) — казахский и советский писатель, драматург. Герой Труда Казахстана (2022), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1992).

Биография 
Родился 20 декабря 1942 года в Южно-Казахстанской области, по разным данным в Арысском или Сайрамском районе. Происходит из рода кулшыгаш племени конырат Среднего жуза. Отец — Алдабергенов Исабек, погиб под Сталинградом. Мать — Алдабергенова Кумускуль. 

В 1966 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби). По окончании университета с 1967 по 1968 год работал старшим редактором литературно-драматического вещания Казахского радио. В 1968—1970 годах — старший научный редактор Главной редакции Казахской советской энциклопедии; 1971—1976 годах — заведующий отделом журнала «Жулдыз»; в 1976—1980 годах — заведующий редакцией издательства «Жалын»; 1980—1988 годах — главный редактор репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахстана. В 1990—1992 годах — Главный директор Казахского телевидения; в 1992—1996 годах — директор издательства «Жазушы». С 1998 года — директор Казахского научно-исследовательского института культуры и искусствознания.

Творчество писателя 
Исабеков Дулат

Писатель, драматург, Первый лауреат Государственной премии независимой Республики Казахстан (1992), лауреат международного ПЕН-клуба, платиновый лауреат независимой Преми «Тарлан» (2007), награжден медалью Льва Толстого (Россия). Повести и рассказы неоднократно издавались в Москве и в бывших Союзных республиках. Отдельные повести и рассказы переведены на немецкий, болгарский, венгерский, чешский языки. В 2014 году в Лондоне вышел отдельный сборник повестей и рассказов Исабекова под названием «Жемчужина и другие рассказы».

Он автор более двадцати пьес. Его пьесы широко идут на сценах театров республики Казахстан и на сценах театров бывших Союзных республик. К 70 летию автора в Алматы был проведен международный фестиваль одного драматурга. Кроме ведущих театров Республики Казахстан в нем приняли участие театры Болгарии, Турции, Санкт-Петербурга, г.Омска, Башкирии, русский академический театр г.Душанбе.

 7 апреля в Лондоне поставлена его пьеса «Транзитный пассажир».

  23 апреля 2015 года в Лондоне состоялась презентация новый книги «Вы не знали воины».

 В 2016 году издательство «Художественная литература» (Москва) выпустило 4 тома избранных произведений писателя. В Литературном институте им. М.Горького прошла презентация этих книг. О его творчестве неоднократно писали газеты «Литературная газета», «Литературная Россия», журналы «Дружба народов», «Литературные вопросы» «Театральная жизнь».

В 2017 году к 75-летию автора на английском языке были выпущены два сборника – коротких рассказов Short Stories и пьес Song of the Swans: Selection of Plays. В рамках фестиваля казахской культуры со спектаклем Дулата Исабекова «Жаужурек» на лондонской сцене выступил и Государственный академический драматический театр имени Мухтара Ауезова. Кроме того, Государственный республиканский академический корейский театр представил музыкальную комедию - «Актриса». А пьеса «Акку Жибек» впервые была сыграна местной труппой – артистами британского театра на английском языке

Награды 
 1992 — Государственная премия Республики Казахстан;
 2002 — Орден Курмет;
 2006 — премия «Платиновый Тарлан»;
 2012 — «Почетный гражданин Южно-Казахстанской области»;
 2014 — Орден Достык ІІ степени;
 2015 — Медаль «Единства народа Казахстана»;
 2021 (2 декабря) — Орден «Первый Президент Республики Казахстан — Лидер Нации Нурсултан Назарбаев»;  
 2022 (22 октября) — звание «Герой Труда Казахстана» с вручением ордена «Отан» — за огромный вклад в развитие казахской литературы.;
 Государственные юбилейные медали
 2008 — Медаль «10 лет Астане»;
 2011 — Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»;
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»;
 2018 — Медаль «20 лет Астане»;
 2021 — Медаль «30 лет независимости Республики Казахстан»;

Сочинения 
 Мазасыз күндер, А., 1970;
 Тіршілік, А., 1975;
 Екі жиырма, А., 1983;
 Жеті желкен, А., 1993;
 Таңдамалы, 1-2 т., А. 1989.

Примечания

Литература 
 
 Әшімбаев С., Сын мұраты, А., 1978.

Ссылки 
 http://kaz-lit.kz/kazahskie-pisateli/dulat-isabekov
 https://web.archive.org/web/20140423174600/http://camonitor.com/archives/2719
 https://web.archive.org/web/20140911062627/http://www.baiterek.kz/index.php?journal=23
 http://isabekov.live/

Писатели Казахстана
Казахские писатели
Народные писатели Казахской ССР
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Почётные граждане Туркестанской области